Il singolare del Carisap Tennis Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Brydan Klein e Dane Propoggia erano i detentori del titolo, ma Klein quest'anno non ha partecipato. Propoggia ha fatto coppia con Stefano Ianni ma ha perso nel 1º turno contro Alessandro Motti e Matteo Volante.

Pierre-Hugues Herbert e Maxime Teixeira hanno battuto in finale Alessandro Giannessi e João Sousa 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Stefano Ianni /  Dane Propoggia (primo turno)
  Jonathan Eysseric /  Nicolas Renavand (ritiro)

  Vahid Mirzadeh /  Denis Zivkovic (quarti di finale)
  Jorge Aguilar /  Gerald Melzer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Carisap Tennis Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013